Gayamsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Gayamsari, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Gayamsari, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar